Уильям Капель (; 11 января 1697 — 8 января 1743) — английский аристократ, 4-й барон Капель, 3-й виконт Малден и 3-й граф Эссекс с 1710 года, кавалер ордена Чертополоха и ордена Подвязки.

Биография 
Уильям Капель был единственным сыном Элджернона Капеля, 2-го графа Эссекса, и его жены Мэри Бентинк. Он унаследовал владения и титулы отца после его смерти в 1710 году. В 1718—1727 году граф прислуживал принцу Уэльскому (впоследствии королю Георгу III), в 1722—1743 годах занимал должность лорда-лейтенанта Хартфордшира, в 1732—1737 годах был британским послом в Турине, столице Сардинского королевства.

Граф был женат дважды. Его первой женой стала в 1718 году Джейн Хайд, дочь Генри Хайда, 4-го графа Кларендона, родившая двух дочерей — Шарлотту (1721—1790), жену Томаса Вильерса, 1-го графа Кларендона, и Мэри (умерла в 1782), жену Джона Форбса. В 1726 Капель женился во второй раз — на Элизабет Рассел, дочери Ризли Рассела, 2-го герцога Бедфорда. В этом браке родился сын Уильям (1732—1799), ставший 4-м графом Эссекс.

Предки

Примечания

Литература 
 

Бароны Капель
Виконты Малден
Графы Эссекс
Бароны Великобритании XVIII века
Виконты Великобритании XVIII века
Графы Великобритании XVIII века
Кавалеры ордена Чертополоха
Кавалеры ордена Подвязки
Лорды-лейтенанты Хартфордшира
Капели